A Concepción (spanyolul: ’fogantatás’, utalva a szeplőtelen fogantatás nevű katolikus hittételre) szó a következőket jelentheti:

Földrajzi helyek 
 Amerikai Egyesült Államok
 Concepción, Kalifornia
 Nuestra Senora de la Purisima Concepcion de Acuna, Texas
 Argentína
 Concepción del Uruguay, Entre Ríos
 Concepción de la Sierra terület, Misiones
 Concepción de la Sierra
 Concepción terület, Corrientes
 Concepción, Corrientes
 Concepción del Bermejo, Chaco
 Concepción de Buena Esperanza, ma már nem létező város a jelenlegi Chaco tartomány területén
 Concepción, település Tucumán tartományban, Chicligasta megye székhelye
 Bolívia
 Concepción, Santa Cruz
 Concepción-tó
 Chile
 Concepción tartomány
 Concepción
 Fülöp-szigetek
 Concepcion, Iloilo
 Concepcion, Misamis Occidental
 Concepcion, Romblon
 Concepcion, Tarlac
 Guatemala
 Concepción Chiquirichapa
 Concepción Huista
 Concepción Las Minas
 Concepción Tutuapa
 Concepción, Sololá
 Kolumbia
 Concepción, Antioquia
 Concepción, Santander
 Mexikó
 Concepción, Campeche
 Concepción, Tabasco
 Nicaragua
 Concepción, vulkán
 Paraguay
 Concepción
 Concepción terület
 Peru
 Concepción tartomány
 Concepción kerület, Junín
 Concepción, Junín
 Concepción kerület, Ayacucho
 Concepción, Ayacucho
 Venezuela
 Concepción, Zulia

Egyéb 
 Concepción, spanyol női keresztnév

Lásd még 
 La Concepción (egyértelműsítő lap)
 Concepción megye (egyértelműsítő lap)